Первый международный турнир юниоров для игроков не старше 19-и лет был предложен Федерацией хокея СССР и поддержан Международной лигой хоккея на льду. Цель — в случае успеха сделать подобные соревнования юниоров традиционными. Турнир прошёл с 15 по 24 марта 1967 года в городе Ярославле (СССР). Игры проходили во Дворце спорта Ярославского моторного завода. Кроме сборных 8 стран в чемпионате под флагом сборной города, вне зачёта, участвовала ярославская команда «Торпедо». Победителем стала сборная СССР.

Группа А. Турнир

Таблица 

 По материалам газеты «Советский Спорт» и Форума хоккейной статистики, игра СССР — Венгрия завершилась со счётом 15:0, а не 19:0, как указывают другие источники

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Группа B. Турнир

Таблица 

 По материалам газеты «Советский Спорт» и Форума хоккейной статистики, игра ГДР — Румыния завершилась со счётом 6:2, а не 4:2, как указывают другие источники

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Турнир за 5—8 места 
 С учётом личных встреч на предыдущем этапе

Таблица 

 По материалам газеты «Советский Спорт» и Форума хоккейной статистики, игра ГДР — Польша завершилась со счётом 8:4, а не 5:3, а игра Румыния — Венгрия закончился вничью 2:2, а не 5:3, как указывают другие источники

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Финальный раунд 
 С учётом личных встреч на предыдущем этапе

Таблица 

 По материалам газеты «Советский Спорт» и Форума хоккейной статистики, игра СССР — Чехословакия завершилась со счётом 3:5, а не 4:6, как указывают другие источники

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Состав сборной СССР 

Тренеры: Николай Пучков, Александр Прилепский

По материалам Форума хоккейной статистики

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Марцел Сакач
 Защитник:  Томми Бергман
 Нападающий:  Владимир Шадрин

По материалам Форума хоккейной статистики

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на passionhockey.com

1967 год в Ярославской области
1967 год в хоккее
A
Международные спортивные соревнования в Ярославле
Март 1967 года
Чемпионаты Европы в 1967 году
Спорт в России в 1967 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в СССР
Чемпионаты Европы в СССР
Чемпионаты Европы в России